La porte des Maghrébins  peut faire référence à :
 la porte des Maghrébins (anciennement porte des Immondices, en hébreu :  ša`ar hā'ašpōt; en arabe : , Bab al-Maghariba), une ouverture pratiquée dans les fortifications de la vieille ville de Jérusalem ;
 la porte des Maghrébins, une des portes de l'esplanade des Mosquées, dans la vieille ville de Jérusalem, qui ouvre sur le pont des Maghrébins reliant l'esplanade des Mosquées à la place du Mur occidental en contrebas.